Per Veraldi si può intendere:
 Attilio Veraldi - scrittore e traduttore italiano
 Aurelio Gironda Veraldi - politico italiano
 Donato Veraldi - politico italiano.
 Michelangelo Veraldi - vescovo cattolico italiano.